Обще́ственная пала́та Республики Башкортостан — консультативно-совещательный орган в Республике Башкортостан, созданный в 2009 году. Общественная палата Республики Башкортостан обеспечивает взаимодействие граждан, общественных объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений.
Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и представителей общественных объединений иных некоммерческих организаций.

Cоцсети палаты: 

https://vk.com/op.bashkortostan

https://t.me/OP_RB21

https://www.youtube.com/channel/UC-_LhLndXb3dI3QVd-mS1ZQ

https://dzen.ru/oprb

https://ok.ru/profile/589315596592

Общественные палаты